

ESH

Code 

ESH peut signifier :
 Sahara occidental,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 aéroport de Shoreham, selon le code AITA des aéroports.

Sigle 

ESH est également un sigle qui désigne :
 entreprises sociales pour l'habitat, une nouvelle désignation des sociétés anonymes d'habitations à loyer modérés. Les ESH sont donc une catégorie des organismes d'habitation à loyer modéré en droit français ;
 électrode standard à hydrogène. L'ESH est l'électrode de référence absolue pour la mesure du potentiel d'oxydo-réduction d'un couple ;
 ESH, un constructeur allemand de basses électriques N
 engin à sustentation hydropropulsée.

Abréviation 
ESH peut signifier :
 ESH (ESpoir Homme), une catégorie en course à pied - de 20 à 22 ans.

Esh 
Esh peut désigner :
 Esh, un village du comté de Durham, au Royaume-Uni ;
 Esh, une lettre additionnelle de l'alphabet latin.

Références 

Code